Schell kan syfta på:

 Harry Schell
 Herman Schell
 Maria Schell
 Maximilian Schell
 Sherril V. Schell

Se även 
 Schelle
 Scheel
 Scheele
 Scheler (Scheeler, Schehler)

Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken